Zieliński est un patronyme d'origine polonaise pouvant se référer à :
 Adrian Zieliński (1989-), haltérophile polonais ;
 Andrzej Zieliński (1936-2021), athlète polonais spécialiste du 100 mètres et du 200 mètres ;
 Damian Zieliński (1981-), coureur cycliste sur piste polonais ;
 Jacek Zieliński (1967-), footballeur et entraîneur polonais ;
 Jacek Zieliński (1961-), footballeur et entraîneur polonais ;
 Jerzy Zieliński (1950-), directeur de la photographie polonais ;
 Kamil Zieliński (1988-), coureur cycliste polonais ;
 Kathy Zielinski (1961-), animatrice américaine ;
 Maciej Zieliński (1971-), basketteur polonais ;
 Marian Zieliński (1929-2005), haltérophile polonais ;
 Paul Zielinski (1911-1966), footballeur allemand ;
  ;
 Rajmund Zieliński (1940-2022), coureur cycliste polonais.

Patronyme polonais